|}
Die Bahnstrecke Saint-Pierre-d’Albigny–Bourg-Saint-Maurice ist eine normalspurige Eisenbahnstrecke im französischen Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört dem staatlichen Schieneninfrastrukturunternehmen SNCF Réseau. Die Bahn durchquert das Tal Tarentaise, das weltweit eine der höchsten Dichten an Wintersportstationen aufweist, sie wird auch als „Tarentaise-Linie“ bezeichnet.

Geschichte 

Die Strecke von Saint-Pierre-d’Albigny bis nach Albertville wurde im Jahr 1879 eröffnet, die Weiterführung nach Moûtiers im Jahr 1893. Seit 1913 fahren die Züge bis nach Bourg-Saint-Maurice. Es gab sogar Pläne, einen Eisenbahntunnel unter dem Kleinen Sankt Bernhard Pass zu bauen, um so die Verbindung mit Pré-Saint-Didier im Aostatal herzustellen, diese wurden jedoch nicht realisiert.

Betrieb 

Die Strecke wird von den TER Rhône-Alpes bedient, im Winter gibt es zusätzliche TGV-Verbindungen von Paris. Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 1992 in Albertville wurde die Strecke im Jahr 1988 komplett elektrifiziert und modernisiert.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Auvergne-Rhône-Alpes
Bauwerk im Département Savoie